Валентина Ивановна Байер (род. 1930 год, село Семиозёрное) — доярка совхоза «Зеленоборский» Щучинского района Кокчетавской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родилась в 1930 году в крестьянской семье в селе Семиозёрное (сегодня — Аулиеколь). Трудовую деятельность начала в 1946 году. Работала строителем. С 1949 по 1954 года трудилась на угольных шахтах Караганды. С 1954 года — доярка совхоза «Зеленоборский» Щучинского района.

Досрочно выполнила задания Восьмой пятилетки (1966—1970) и свои личные социалистические обязательства. Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя социалистического Труда передовикам сельского хозяйства Казахской ССР» от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Примечания

Источники 
 Қарағанды. Қарағанды облысы: Энциклопедия. — Алматы: Атамұра, 2006. — ISBN 9965-34-515-5
 ҚазССР. Қысқаша энциклопедия. — Алматы, 1987. — Т. 2.

Доярки